Немецкий собор () — собор на берлинской площади Жандарменмаркт, одна из достопримечательностей города. «Немецкий собор» — в узком смысле название построенной в 1780—1785 годах купольной башни над Немецкой церковью, которая впрочем никогда не выполняла сакральных функций, а в широком смысле — название всего архитектурного комплекса Немецкой церкви и купольной башни.

Немецкая церковь в стиле барокко была построена в 1701—1708 годах по проекту Мартина Грюнберга на Швейцарском кладбище лютеранской общины берлинского Фридрихштадта. Купольная башня в облике церкви появилась вместе с Французским собором в ходе масштабной реконструкции площади Жандарменмаркт, предпринятой по приказу короля Пруссии Фридриха II архитектором Карлом фон Гонтардом.

Образцом для градостроительного решения берлинской площади послужила площадь Пьяцца-дель-Пополо в Риме с церквями-близнецами, украшенными куполами. Сами купольные башни обязаны своим появлением палладианизму и возводившейся в то время в Париже архитектором Жак-Жерменом Суффло церкви Св. Женевьевы, нынешнему Пантеону.

В 1881—1882 годах большая часть пришедшей в ветхость церкви была снесена и восстановлена в стиле необарокко по проекту архитектурного бюро «Von der Hude & Hennicke».

Разрушенный пожаром в 1943 году Немецкий собор был восстановлен в 1982—1996 годах. В результате сделки мены земельных участков сооружение перешло в собственность государства. С 2002 года в здании работает выставка германского бундестага, посвящённая истории парламентской демократии в Германии.

Примечания

Литература 
 J. Christoph Bürkle, Ivan Nemec, Jürgen Pleuser: Der Deutsche Dom in Berlin. Kirche, Stadtzeichen, Ausstellungsbau. Niggli, Sulgen/Thesen 1997, ISBN 3-7212-0302-X.
 Sibylle Badstübner-Gröger: Französischer und Deutscher Dom Berlin. 3., überarb. Auflage. Schnell und Steiner, Regensburg 2005, ISBN 3-7954-5571-5.

Ссылки 

 http://www.stadtentwicklung.berlin.de/cgi-bin/hidaweb/getdoc.pl?DOK_TPL=lda_doc.tpl&KEY=obj%2009065016 
 Выставка германского бундестага в Немецком соборе

Достопримечательности Берлина
Церкви Берлина
Архитектура классицизма
Соборы Германии
Жандарменмаркт
Барочная архитектура Берлина